Frederic August I de Saxònia (Dresden, 1750 - 1827), elector de Saxònia (1763 - 1827)
 Frederic August I de Saxònia o August II de Polònia (Dresden, 1670 - 1733), Elector de Saxònia (1694 - 1733) i rei de Polònia (1697-1706 i 1709-33)
 Frederic August I d'Oldenburg (1852 - 1931), gran duc d'Oldenburg des de 1900 fins a 1918